Municipio de Oakland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oakland (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de Oakland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Oakland (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Oakland (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Oakland (condado de Louisa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Louisa.
 Municipio de Oakland (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Oakland (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Oakland (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Oakland (condado de Mahnomen, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mahnomen.
 Municipio de Oakland (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Oakland (condado de Burt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Burt.
 Municipio de Oakland (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Oakland (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.
 Municipio de Oakland (condado de Venango, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Venango.